Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin du Mexique.

Faits marquants 
 Grigor Dimitrov remporte le tournoi en simple pour la première fois face à Kevin Anderson en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Sud-Africain en 5 confrontations.
 En double, la paire Kevin Anderson - Matthew Ebden s'impose en finale face à Feliciano López et Max Mirnyi. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour le Sud-Africain et du  pour l'Australien, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2014) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Acapulco
Sport au Mexique en 2014
Tennis en février 2014
Tennis en mars 2014